Hengzhou bezeichnet:

 Hengzhou (Heng) (横州镇), Großgemeinde im Kreis Heng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Hengzhou (Quyang) (恒州镇), Großgemeinde im Kreis Quyang in der chinesischen Provinz Hebei